ale – gatunek piwa
 ale – kod języka aleuckiego (ISO 639-2, ISO 639-3, SIL)
 Ale – album studyjny Doroty Miśkiewicz
 Ale – przezwisko Alessandro Del Piero, włoskiego piłkarza,
 Apple Lossless Encoder – kodek audio firmy Apple Inc.
 Ale – album studyjny Alexii

Zobacz też 
 Alle